Het seizoen 2017/18 van de Bundesliga was het 55ste seizoen van de hoogste Duitse voetbalcompetitie sinds de invoering van het betaald voetbal. Aan de competitie deden achttien teams mee. FC Bayern München trad aan als regerend kampioen en wist deze titel te prolongeren. In het vorig seizoen degradeerden SV Darmstadt 98 en FC Ingolstadt 04 naar de 2. Bundesliga. VfB Stuttgart en Hannover 96 keerden na een jaar afwezigheid weer terug op het hoogste niveau. VFL Wolfsburg wist de play-off tegen degradatie te winnen van Eintracht Braunschweig (2-0 over twee wedstrijden).

Teams 
Er namen 18 teams deel aan de Bundesliga 2017/18.

Trainerswissels

Ranglijst

Eindstand

Legenda

Play-offs

Promotie/degradatie 

|goals1     = Divock Origi  Josip Brekalo  Yunus Malli 
|goals2     =  Kingsley Schindler
|stadium    = Volkswagen Arena, Wolfsburg
|attendance = 28.800
|referee    = Deniz Aytekin }}

{{footballbox
|date       = 21 mei 2018
|time       = 20:30 uur
|team1      = 

VfL Wolfsburg wint met 4-1 over twee wedstrijden en handhaaft zich in de Bundesliga.

Statistieken

Positieverloop per club

Nederlanders 
Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2017/18 uitkwamen in de Bundesliga.

Zie ook 
DFB-Pokal 2017/18
2. Bundesliga 2017/18
3. Liga 2017/18

Referenties 

Bundesliga (mannenvoetbal)
1